Trois navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Groton, d'après la ville du même nom:

l', une frégate de classe Tacoma en service de 1944 à 1947, date à laquelle elle est vendue à la Colombie et renommée Almirante Padilla ;
l', un patrouilleur en service de 1943 à 1960 ;
l', un sous-marin de classe Los Angeles en service de 1978 à 1997 ;

Groton